Der TM-WISO (Test für Masterstudiengänge in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften) ist ein fachspezifischer Studierfähigkeitstest für die Auswahl von Studierenden für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Masterstudiengänge. Er wurde eingeführt, um das Problem der geringen Vergleichbarkeit von Bachelornoten von verschiedenen Hochschulen auszugleichen und dadurch Prognosekraft, Objektivität und Fairness der Auswahlverfahren zu verbessern.

Entwicklung  
Der Test wurde 2009 auf Basis einer Anforderungsanalyse für wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Masterstudiengänge vom Institut für Test- und Begabungsforschung der ITB Consulting GmbH gemeinsam mit der WISO-Fakultät der Universität Hamburg entwickelt und ab 2011 unter dem Namen TM-WISO angeboten. Seit 2015 steht TM-WISO zusätzlich in englischer Sprache zur Verfügung und wird auch international durchgeführt. Seit 2020 wird aufgrund der Corona-Pandemie auch eine Proctoring-Version angeboten. Die Testentwicklung und -durchführung erfolgt nach den Standards der psychologischen Eignungsdiagnostik, wie sie u. a. in der DIN 33430 beschrieben werden.

Testaufbau  
Der Test hat eine Gesamtdauer von knapp 4 Stunden und besteht aus vier Aufgabengruppen

 Planen in Studium und Beruf
 Texte analysieren
 Wirtschaftliche Zusammenhänge formalisieren
 Wirtschaftsgrafiken interpretieren

Testdurchführung  
Der TM-WISO findet an 5 Samstagen im Jahr statt, mit Terminen im Februar, April, Mai, Juni und Oktober. Eine Teilnahme ist einmal im Jahr möglich. Es gibt jeweils eine Vormittagstestung und eine Nachmittagstestung.

Die Durchführungsorte in Deutschland sind Aachen, Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Mannheim, München, Neu-Ulm, Vallendar und Waiblingen (Stuttgart). Bei Bedarf kann der TM-WISO auch außerhalb Deutschlands durchgeführt werden.

Das Teilnahmeentgelt liegt bei momentan 84 Euro + MwSt.

Gütekriterien  
Die durchschnittliche Reliabilität des TM-WISO liegt bei .87 (Testhalbierungsreliabilität mit Spearman-Brown-Korrektur). Die Prognosekraft für Masterstudiengänge in BWL und VWL wurde in Längsschnittstudien nachgewiesen. Die operative Validität für Abschlussnoten im Masterstudium (Korrelation mit Korrektur für Varianzeinschränkung und Kriteriumsunreliabilität) liegt bei .45 für BWL und .56 für VWL.

Nutzerhochschulen  

 RWTH Aachen: M.Sc. Wirtschaftswissenschaft
 Universität Hamburg: M.Sc. Betriebswirtschaft
 Universität Hamburg: M.Sc. Health Economics and Health Care Management
 HAW Hamburg: M.Sc. International Business
 Universität zu Köln: M.Sc. Business Administration
 Universität zu Köln: M.Sc. Economics
 Universität zu Köln: CEMS Master's in International Management
 Leuphana Universität Lüneburg: Masterprogramm Management & Entrepreneurship
 Hochschule Neu-Ulm: M.Sc. Advanced Management
 Universität Hohenheim: M.Sc. Management
 WHU – Otto Beisheim School of Management: M.Sc. in Entrepreneurship
 WHU – Otto Beisheim School of Management: M.Sc. in Management
 WHU – Otto Beisheim School of Management: M.Sc. in Finance

Weblinks 
http://www.tm-wiso.de/

https://itb-academic-tests.org/project/wirtschaftswissenschaften/

Literatur 
Stegt, S. J. & Bergholz, L. (2018). Vorhersage des Studienerfolgs in konsekutiven Masterstudiengängen mithilfe eines kognitiven Eignungstests. Hochschulmanagement, 13(4), 101–107.

Studierfähigkeitstest

Einzelnachweise 
https://www.bwl.uni-hamburg.de/studium/master-studiengaenge/master-of-science-bwl/bewerbung.html

https://wiso.uni-koeln.de/de/studium/bewerbung/master/studieneignungstest/

https://www.rwth-aachen.de/cms/root/Studium/Vor-dem-Studium/Studiengaenge/Liste-Aktuelle-Studiengaenge/Studiengangbeschreibung/~bogb/Wirtschaftswissenschaft-M-Sc/

https://www.uni-hohenheim.de/fileadmin/uni_hohenheim/Studiengaenge/WiSo/Master/hmm/Bewerbung_Zulassungsverfahren_Master_Management.pdf